Guadalaxara kan syfta på:

Spanien 

 Provincia de Guadalajara, provins, Kastilien-La Mancha, 
 Guadalajara, Spanien, Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara,